TGO — многозначная аббревиатура:

  — код IATA для аэропорта Тунляо, Китай
 TGO — марсианский орбитальный аппарат
  — Организация по управлению парниковыми газами Таиланда ()
  — The Grand Opening — шведская музыкальная группа
  — журнал
 tgo — код языка Судест (ISO-639: tgo)

См. также 
  — аббревиатура латиницей